Талалаївська сільська рада — Черкаська область, Христинівський район
 Талалаївська сільська рада — Чернігівська область, Ніжинський район